

Іж-Боб'я — село, Агризький район, Татарстан
 Іж-Боб'я — присілок, Граховський район, Удмуртія

Дивись також 
 Верхня Іж-Боб'я